Schillerstraße steht für:
 Schillerstraße, deutsche Fernsehserie
sowie für die Straßen
 Schillerstraße (Bad Reichenhall), siehe Liste der Straßen und Plätze der Stadt Bad Reichenhall
 Schillerstraße (Cottbus)
 Schillerstraße (Cuxhaven)
 Schillerstraße (Dresden), siehe Schillerhäuschen
 Schillerstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/S #Schillerstraße
 Schillerstraße (Hannover), siehe Schillerdenkmal (Hannover) #Schillerstraße
 Schillerstraße (Jüterbog)
 Schillerstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Schillerstraße
 Schillerstraße (Leipzig)
 Schillerstraße (Lüdenscheid), siehe Innenstadt (Lüdenscheid) #Schillerstraße
 Schillerstraße (Ludwigshafen-Oggersheim), siehe Straßen und Plätze in Ludwigshafen am Rhein/S #Schillerstraße
 Schillerstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler Q–S)
 Schillerstraße (München)
 Schillerstraße (Neuss), siehe Wohnhausgruppe Weberstraße 6–20, Körnerstraße 21–35 und Schillerstraße 54–74 in Neuss
 Schillerstraße (Radebeul)
 Schillerstraße (Weimar)

Siehe auch:

 Friedrich-Schiller-Straße
 Schillerplatz
 Schillerpark